John Beaufort kan syfta på:

 John Beaufort, 1:e earl av Somerset
 John Beaufort, 1:e hertig av Somerset
 John Beaufort, markis av Dorset